Esta é uma lista de todos os 102 municípios do estado de Alagoas por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também 
 Municípios de Alagoas por área territorial

Area urbana
Alagoas área urbana